Сборная Украины по регби-15 представляет Украину в международных матчах и соревнованиях по регби-15 высшего уровня. В рейтинге IRB по состоянию на 9 сентября 2019 года занимает 37-е место.

Кубок европейских наций 
По итогам сезона 2010-2012 сборная Украины заняла последнее место в дивизионе "1А" и опустилась в дивизион "1В", заменив там команду Бельгии.

Таблица

Состав 
Состав сборной Украины на матч Кубка европейских наций 2012-2014 против Молдавии (07.04.2013).

Игроки прошлых лет 
 Олег Квасница
 Вячеслав Красильник
 Виталий Орлов
 Руслан Церковный
 Алексей Цыбко

Статистика игр 
Данные актуальны на 04.04.2013. Учтены все игры, включая тестовые матчи.

Тренеры прошлых лет 
  Олег Зализный

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации регби Украины
 Украинский новостной портал о регби
 Украина на сайте международного союза регби 

Украина
Регби на Украине
Регби